Osoby:
 Dom Pérignon – mnich zakonu benedyktynów, któremu często przypisuje się odkrycie szampana
 Catherine-Dominique de Pérignon – marszałek Francji
 Henri Pérignon – Francuz, znany z długowieczności

Inne:
 Dom Pérignon − marka szampana